Walter Montagu-Douglas-Scott, 5. książę Buccleuch
 Walter Scott, hrabia Dalkeith
 Walter Montagu-Douglas-Scott, 8. książę Buccleuch
 Walter Montagu-Douglas-Scott, 9. książę Buccleuch